Пацко — фамилия.
 Пацко, Михаил Николаевич (род. 1973) — белорусский футболист.
 Пацко, Никита Михайлович (род. 1995) — белорусский футболист.
 Пацко, Семён Константинович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.